Le Championnat du monde de Superbike 2015 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Le Français Sylvain Guintoli est le tenant du titre.

Système de points

Calendrier 

Jonathan Rea (3°2014)

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Championnat du monde de Supersport 2015
Championnat du monde de vitesse moto 2015

Lien externe 
  Site officiel

2015
Superbike
Sport motocycliste en 2015